Aschach peut faire référence à :
 l'Aschach, rivière de la Haute-Autriche ;
 Aschach an der Donau, bourg autrichien du district d'Eferding, en Haute-Autriche ;
 Aschach an der Steyr, commune autrichienne du district de Steyr-Land, en Haute-Autriche.